La palabra Athens puede referirse a:

 Athens: Una ciudad en Alabama
 Athens: Una ciudad en Arkansas
 Athens: Una localidad en California
 Athens: Una ciudad en Georgia
 Atenas: La capital de Grecia
 Athens: Una ciudad en Illinois
 Athens: Una ciudad en Indiana
 Athens: Una ciudad en Kentucky
 Athens: Una villa en Luisiana
 Athens: Un pueblo en Maine
 Athens: Una villa en Míchigan
 Athens: Una ciudad en Misisipi
 Athens: Un pueblo en Nueva York
 Athens: Una villa en Nueva York
 Athens: Una ciudad en Ohio
 Athens: Un borough en Pensilvania
 Athens: Una ciudad en Tennessee
 Athens: Una ciudad en Texas
 Athens: Una ciudad en Vermont
 Athens: Una ciudad en Virginia Occidental
 Athens: Una ciudad en Wisconsin
 Condado de Athens, Ohio
 Municipio de Athens , varios en distintos estados de Estados Unidos.